Die isländische Fußballmeisterschaft 1995 war die 84. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga. Die Liga begann am 23. Mai 1995 und endete mit den letzten Spielen am 23. September 1995.

Die zehn teilnehmenden Vereine traten in einer einfachen Hin- und Rückrunde je zweimal gegeneinander an. Titelverteidiger ÍA Akranes gewann zum vierten Mal in Folge, und zum insgesamt 16. Mal, die Meisterschaft. Es war dies das erste Mal seit 50 Jahren, dass ein Verein vier Saisonen hintereinander den Titel gewann; letztmals war dies Valur Reykjavík von 1942 bis 1945 gelungen. Am anderen Tabellenende stieg neben Fram Reykjavík auch der Vizemeister der letzten Saison, FH Hafnarfjörður, ab.

Torschützenkönig wurde Arnar Gunnlaugsson.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Zeile. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 1995
1995